Challenge Cup 2009-2010 – torneo di pallamano maschile
 Challenge Cup 2009-2010 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2009-2010 – torneo di pallavolo maschile